Каменский сельсове́т — сельское поселение в составе Пильнинского района Нижегородской области России до 28 августа 2009 года. Административный центр — село Каменка.

Законом Нижегородской области от 28 августа 2009 года № 144-З сельские поселения   Каменский сельсовет и Медянский сельсовет объединены в сельское поселение Медянский сельсовет.

Состав сельского поселения

2001 год 

Муниципальные образования Пильнинского района